Après le bal est le titre de plusieurs œuvres :
 Après le bal, film de Georges Méliès sorti en 1897 ;
  (После бала), nouvelle de Léon Tolstoï parue en 1911.